Энн Хатауэй, Энн Хэтэуэй, Энн Хетеуэй  ():
 Хэтэуэй, Энн (род. 1982) — американская киноактриса;
 Хатауэй, Энн (жена Шекспира) (1556—1623) — жена английского драматурга Уильяма Шекспира. Примечания